Гуреев, Сергей:
 Гуреев, Сергей Александрович (1934—2012) — доктор юридических наук, профессор РУДН.
 Гуреев, Сергей Викторович — заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, начальник предварительного расследования, генерал-майор милиции.
 Гуреев, Сергей Николаевич (1918—2013) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.